Макарей (, Macareus, Macar) може да се отнася за:

 Макарей, син на Еол, брат на Канака
 Макарей, син на Хелиос и нимфата Рода, цар на Лесбос
 Макарей, син на Ликаон, епоним за Макария в Аркадия
 Макарей, придружител на Одисей
 Макарей, цар на Локрида и баща на Евбея
 Макарей, един от Лапитите

Други 
 Макария (дъщеря на Херакъл)
 Макара